Scala Coeli (Escalera al Cielo, en latín) puede referirse a:

 Scala Coeli, localidad de la provincia de Cosenza  (Calabria, Italia).
 Scala Coeli (El Abrojo), antiguo monasterio franciscano situado en El Abrojo, paraje de Laguna de Duero, provincia de Valladolid (Castilla y León, España).
 Convento de Santo Domingo de Scala Coeli, Córdoba (Andalucía, España).
 Cartuja de Santa María de Scala Coeli, monasterio de monjes cartujos en Évora (Portugal).
 Santa María Scala Coeli, oratorio dedicado a la Virgen María en la Abadía de Tre Fontane (Roma, Italia).